Trendel ist der Familienname folgender Personen:
 August Trendel (1872–1947), deutscher Jurist und Politiker
 Thomas Schärtl-Trendel (* 1969), deutscher katholischer Philosoph

Trendel steht für:
 einen Ortsteil von Polsingen in Bayern, siehe Trendel (Polsingen)

 Siehe auch
 Dreidel, jiddisch Trendl